Dad’s Army steht für:

 Dad’s Army, Spitzname der British Home Guard
 Dad’s Army (Sitcom), eine britische Sitcom